Canadian Direct Insurance BC Men’s Provincials 2012, turniej wyłaniający mistrzów Kolumbii Brytyjskiej w curlingu. Odbył się między 8 a 12 lutego 2012 w Parksville, na lodowisku Parksville Curling Club.

Tytuły mistrzowskie obronił zespół Jima Cottera, w finale pokonał Brenta Pierce’a 7:5. Na Tim Hortons Brier 2012 reprezentacja prowincji zajęła 8. miejsce.



Drużyny

Runda finałowa

Finał

Półfinał

A-B

C1-C2

Runda A

A1-A8

A9-A12

A13-A14

A15

Runda B

B1-B4

B5-B8

B9-B11

B12-B13

B14

Runda C

C1-C3

C4-C7

C8-C10

C11-C12

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalny serwis zawodów na playdowns.com 

2012 w curlingu
2012